Чупич — фамилия.
 Чупич, Иван (род. 1986) — хорватский гандболист, правый крайний.
 Чупич, Стефан (род. 1994) — сербский футболист, вратарь.
 Чупич, Чедомир (1913—1942) — югославский черногорский студент, участник Народно-освободительной войны Югославии.